Пошехо́нье — город (с 1777) в России, городское поселение, административный центр Пошехонского района Ярославской области.

География 

Город расположен на Молого-Шекснинской низине на левом берегу реки Согожи, при её впадении в Рыбинское водохранилище, в 65 км к северу от Рыбинска, в 151 км к северо-западу от Ярославля. Общая площадь территории Пошехонья составляет 7,84 км2, из них под водными объектами находится 2,41 км2.

В Пошехонье протекают пять рек: Согожа, Сога, Шельша, Пертомка и Троицкий ручей. Они соединяются в центре города, впадая в Согожу. Русла этих рек были сильно расширены Рыбинским водохранилищем, что вызвало необходимость построить множество мостов вдобавок к уже существовавшим.

Через Пошехонье проходят магистральная автодорога Рыбинск-Череповец, а также дороги межрайонного значения Пошехонье-Данилов и Пошехонье-Пречистое.

История 
Местность по реке Шексне издавна называлась Пошехонье по старому названию реки — Шехонь, и до 1341 года входила в Ярославское княжество.

В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней и находился в ней до 1569 года.

В XVII веке на месте современного города Пошехонье находилось село Пертома (финно-угорское название, по местоположению на реке Пертомке, впадающей в реку Согожу — приток Шексны). В нём с 1680 года размещалась воеводская канцелярия. Это время характеризуется следующей записью: «Пошехонский токмо уезд, а города не имеется».

В 1777 году указом Екатерины II село было переименовано в город Пошехонье и включено в состав Ярославского наместничества. Для усиления административной роли города здесь были открыты присутственные места, городской магистрат, ратуша и другие учреждения: земский, уездный, сиротский и словесный суды, полиция и тюремный острог. Утверждён герб города: «В золотом поле накрест, две зелёные зубчатые полосы: посредине в серебряном щите герб Ярославского наместничества.» Две зубчатые полосы — это также зубчатый Андреевский крест.

С XVIII века в Пошехонье развивался золотобойный промысел — изготовление тончайших листов сусального золота, серебра. Развиваются ремёсла: к 1862 году насчитывалось 30 заведений: 6 хлебопекарных, 3 портняжных, 5 сапожных, 4 столярных, 2 золотобойных, 10 кузниц. К концу XIX века в городе работает свечно-восковой завод, пять кожевенных, крупчатая мельница и три золото- и серебряно-сусальных завода.

Перед Октябрьской революцией в городе развиваются кожевенные заводы с паровыми двигателями купцов Шалаева и Дубова, растут судостроительные мастерские Копотихова, работают два винокуренных завода, лесопильня, мельницы.

В 1918 году город Пошехонье был переименован в Пошехонье-Володарск в память о революционном деятеле В. Володарском. В годы советской власти Пошехонье-Володарск стал центром большого сельскохозяйственного района. Появились новые предприятия местной и кооперативной промышленности по переработке сырья и сельскохозяйственной продукции, маслосырзавод, льнозавод, рыбзавод. Город готовит специалистов для сельского хозяйства в техникуме и колхозной школе, где занимаются дети колхозников всего северо-западного края.

Весной 1941 года после создания Рыбинского водохранилища изменился ландшафт города. Появились большие водные пространства, подступившие вплотную к городскому центру, часть территории оказалась под водой. У города появились новые возможности для связи водным путём не только с областными городами, но и с Москвой и Ленинградом, что усилило пассажиропотоки и транспортировку грузов, увеличились возможности рыбного промысла, возросли мощности энергосистемы.

В 1992 году городу возвращено название Пошехонье.

Население

Экономика 
В городе имеются предприятия пищевой промышленности, в том числе сыродельный завод, на котором делали известный по всей России пошехонский сыр, в данный момент разорён. В 2007 году губернатор Ярославской области заявлял о планах восстановить завод в следующем десятилетии. По состоянию на 2022 год процесс восстановления запущен не был. 

Действует Пошехонский лесокомбинат.

Предприятия города: 
 ООО «Альфа» (база отдыха «Чудной Двор»)
 ГУП «Автодор» (строительство и обслуживание автодорог)
 АТП «Пошехонское» (транспортные перевозки)
 ООО «Волгостройсервис» (строительство)
 ИП Плакса (швейная фабрика)
 «Пищекомбинат» (производство кондитерских изделий)
 ООО «Птицефабрика Пошехонская»
 «Хлебозавод»
 ООО «Шехонь — Лактулоза» (производство лактулозы и плавленного сыра)
 ОАО «Лен» (производство и переработка льна)
 ОАО «Доркоммунсервис г. Пошехонье» (гостиничные услуги)
 ОАО «Пошехонский водоканал»
 ОАО «Пошехонская теплосеть»
 ОАО «Пошехонский рыбозавод»
 Пошехонский лесокомбинат

Достопримечательности

Храмы 

 Троицкий собор (1717 г.)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1822 г.)
 В пяти километрах от города, в Адриановой Слободе — Адрианов Успенский монастырь (Адрианова-Бельская пустынь)
 Слияние рек Соги, Согожи и Пертомки

Гражданская застройка 

 Торговые ряды (1830-е гг.)
 Пожарное депо (XIX в.)
 Полицейская управа (нач. XIX в.)
 Дом купцов Шалаевых (нач. XIX в.)
 Гостиница купцов Шалаевых (нач. XIX в.)
 Дом Кукличевых (нач. XIX в.)
 Дом Первовых (нач. XIX в.)
 Дом Щукаловых (нач. XIX в.)
 Городская управа (нач. XIX в.)
 Земская управа (кон. XIX в.)
 Дом купца Дубова (нач. XIX в.)
 Женская гимназия (кон. XIX в.)
 Духовное училище (XVIII—XIX вв.)

Памятники 

 Памятник В. И. Ленину
 Памятник братьям Королёвым
 Памятник Неизвестному Солдату
 Аллея Героев

Музеи 

 Пошехонский историко-краеведческий музей (Любимская ул., д. 20)
 Музей «Топтыгин дом» (Советская ул., д. 4)
 Музей «Русь Советская» (пос. Ясная Поляна)
 Резиденция Водяного (Советская ул., д. 2)

Общественный транспорт 
Городской общественный транспорт представлен в основном автобусами средней и большой вместимости (ЛиАЗ-5256.36-01, ПАЗ-320412-05 «Вектор», ПАЗ-4234)

Присутствует единственный внутригородской автобусный маршрут № 1 (Высоково — посёлок Ясная Поляна), охватывающий практически всю территорию Пошехонья.

Ежедневно от автостанции отправляется пять внутриобластных и двенадцать пригородных автобусных маршрутов, обслуживаемых ГП ЯО «Ярославское АТП» (до 2016 года — ГП ЯО «Пошехонское АТП») и АО "АТП «Автомобилист». Через город также проходят восемь транзитных маршрутов.

Междугородние маршруты:
 505. Пошехонье — Рыбинск
 506. Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)
 520. Пошехонье — Пречистое
 530. Пошехонье — Ярославль (через Данилов, ЯОКБ)
 530к. Пошехонье — Ярославль (через Данилов)
 533 Данилов — Пошехонье
 537 Ярославль — Пошехонье

Пригородные маршруты:
 102. Пошехонье — Семёновское (кроме вторника и четверга)
 105. Пошехонье — Андрюшино (кроме вторника и пятницы)
 106. Пошехонье — Кардинское
 108. Пошехонье — Гужово (через Холм, Большие Ночёвки) (ежедневно)
 110. Пошехонье — Зубарево (кроме вторника и четверга)
 112. Пошехонье — Ларионово (ежедневно)
 114. Пошехонье — Никольское
 119. Пошехонье — Зинкино (через Ермаково) (ежедневно)
 120. Пошехонье — Спас (ежедневно)
 121. Пошехонье — Тайбузино (через Благодать, Тимино) (понедельник, пятница)
 122. Пошехонье — Благодать (через Тимино)
 Пошехонье — Милюшино (через Вощиково) (понедельник, пятница)

Транзитные маршруты:
 Рыбинск — Вологда / Вологда — Рыбинск (среда, пятница, воскресенье)
 Череповец — Рыбинск / Рыбинск — Череповец (ежедневно)
 Череповец — Ярославль / Ярославль — Череповец (ежедневно, воскресенье)
 Ярославль — Санкт-Петербург / Санкт-Петербург — Ярославль (пятница, воскресенье)

СМИ 
Единственное СМИ района — газета «Сельская новь», выходящая с марта 1918 года. Является старейшей районной муниципальной газетой Ярославской области.

Телевидение 
Ярославский филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает на территории города и района приём первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения России из Михайлово и Заднево (21 ТВК — первый, 57 ТВК — второй).

Ранее в городе осуществлялось вещание телеканала «НТВ» (22 ТВК). Планировались местные передачи в рамках проекта «ТВ-Деревня».

Радио 
В советское время существовало «Пошехонское радио».

Известные жители 
 Адриан Пошехонский — основатель Адрианова Пошехонского монастыря.
 Савва Яковлевич Дерунов — прозаик, этнограф.
 Смыслов, Анатолий Степанович — контр-адмирал.
 Каменская, Галина Алексеевна — Герой Социалистического труда.
 Марков, Аркадий Константинович — детский поэт.

См. также 
Список улиц Пошехонья

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации городского поселения Пошехонье 
 Город Пошехонье: достопримечательности, гостиницы, музеи 
 Ярославские Земли. Пошехонье
 История герба Пошехонья .

Переименованные населённые пункты России
Городские поселения Ярославской области
Населённые пункты Пошехонского района
Районные центры Ярославской области